Първа чешка футболна лига или Гамбринус лига (), е дивизията от най-високо ниво в чешкия футбол. Нейното официално име е Гамбринус лига, което носи заради спонсора си, една от най-продаваните бири в Чехия – бирата „Гамбринус“.

Лигата е съставена от 16 отбора. Първенството тече от август до май. Спонсорирана е от бирарията „Пилзнер“. На 18 място е във Европа по коефициентите на УЕФА

Историята на лигата започва от края на 20 век. През 1993/94 г. е реорганизирана, след разпадането на Чехословашката федерална република и Чехословашката първа лига.

Спечелвайки повече от половината титли, столичният Спарта притежава 12 титли на Чехия. Други отбори, които са печелили титли са Славия Прага, Слован Либерец, Баник Острава и Виктория Пилзен.

Отбори 2019/20 
  Баник (Острава)
  Бохемианс 1905(Прага)
  Виктория (Пилзен)
  Динамо (Чешке Будейовице) *
  ФК Карвиня
  Млада Болеслав
  Опава
  Прибрам
  Сигма (Оломоуц)
  Славия (Прага)
  Слован (Либерец)
  Словачко
  Спарта (Прага)
  Теплице
  Фастав (Злин)
  Яблонец

 

Отборите с * се качват от по-долна лига

Шампиони 
 Гамбринус лига

Шампиони по клубове

Външни препратки 
 Официален сайт на чешкия футбол
 fotbal.idnes.cz
 Гамбринус лига в eFotbal.cz

Турнири по футбол
Футбол в Чехия
Основани в Чехия през 1993 година